Ladorudz bezeichnet zwei Dörfer in Polen:
 Ladorudz (Dąbie), ein Dorf der Gmina Dąbie im Powiat Kolski der Woiwodschaft Großpolen
 Ladorudz (Krzymów), ein Dorf der Gmina Krzymów im Powiat Koniński der Woiwodschaft Großpolen